Il singolare del torneo di tennis Oberstaufen Cup 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Clemens Trimmel che ha battuto in finale Radomír Vašek 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Tomas Behrend (primo turno)
 Andy Fahlke (secondo turno)
 Giorgio Galimberti (semifinali)
 Martin Spottl (quarti di finale)

 Lars Burgsmüller (primo turno)
 Salvador Navarro (secondo turno)
 Christian Kordasz (primo turno)
 Diego Moyano (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 2000